Elm Hill steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elm Hill (Connecticut), im Hartford County
 Elm Hill (Tennessee), im Sequatchie County

im NRHP gelistete Objekte:
 Elm Hill Archaeological Site, in Castle Heights, Virginia, ID-Nr. 85000569
 Elm Hill Farm, in Hallowell, Maine, ID-Nr. 70000045
 Elm Hill Farm Historic District, in Brookfield, Massachusetts, ID-Nr. 91000600